Praunheim-Sachsenhausen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich I. von Praunheim-Sachsenhausen (genannt zwischen 1374 und 1414), hoher Funktionsträger im Kurfürstentum Trier und Geheimer Rat des Erzbischofs von Trier
 Lampert von Praunheim-Sachsenhausen († 1449), Abt von St. Maximin in Trier
 Wolf von Praunheim-Sachsenhausen (genannt: Wolf der Jüngere; † 1410), Amtmann von Goldstein und dem Frankfurter Königsforst

Siehe auch:
 Praunheim (Adelsgeschlecht)